(766) Могунтия () — астероид внешней части главного пояса, который принадлежит спектральному классу M. Он был открыт 29 сентября 1913 года немецким астрономом Францем Кайзером в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь древнеримского названия немецкого города Майнц, в университете которого обучался первооткрыватель астероида.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Lightcurve plot of 766 Moguntia
 Asteroid Lightcurve Database (LCDB), query form (info )
 Asteroids and comets rotation curves, CdR – Observatoire de Genève, Raoul Behrend

Астероиды, открытые Францем Кайзером
Астероиды, названные в честь городов
Астероиды диаметром от 40 до 100 км